Мезембріантемум () — рід однорічних або дворічних невеликих сукулентних рослин родини Аїзові (Aizoaceae), поширених в Південній Африці.

Перша назва роду Mesembrianthemum було введена 1684 року Яковом Брейне (1637—1697), який утворив назву від слів  і , що означають «полудень» і «квітка». Назва роду «полуденна квітка» було вибрано, оскільки всі відомі на той час види володіли особливістю відкривати квітки тільки вдень при сонячній погоді.

В 1719 році в зв'язку з тим, що були виявлені види, які розпускали квітки вночі, німецький ботанік Йохан Ділленіус змінив написання назви роду на Mesembryanthemum. Перша частина слова була отримана від  — «середина», друга — від , що означає «зародок» або «ембріон».

Посилання 
 

Аїзові
Mesembryanthemum